Grumello puede referirse a:

 Grumello Cremonese ed Uniti, localidad y comuna de la provincia de Cremona, región de Lombardía, Italia;
 Grumello del Monte, localidad y comuna de la provincia de Bérgamo, región de Lombardía, Italia.